Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Іван Ле

Ву́лиця Івана Ле — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Івана Ле — вулиця у місті Городище.
 Вулиця Івана Ле — вулиця у місті Сміла.

Колишні назви 

 Вулиця Івана Ле — колишня назва вулиці Миколи Вінграновського у місті Дубно.
 Вулиця Івана Ле — колишня назва вулиці Ольги Чемерис у місті Черкаси.

Багатозначні терміни: урбаноніми